Turba – nave del Servizio navale della Guardia di finanza
 Euclide Turba – militare italiano
 Turba Philosophorum – titolo di una coppia di testi alchemici medievali
 La Turba – sacra rappresentazione del Venerdì Santo a Cantiano, nelle Marche